Hedvall är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Enligt statistik tillgänglig i juli 2016 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
Hedvall 836
Hedwall 50
Tillsammans blir detta 886 personer.

Personer med efternamnet Hedvall
 Anders Hedwall (1885–1968), präst och författare
 Arvid Hedvall (1888–1974), kemist
 Barbro Hedvall (född 1944), journalist
 Björn Hedvall (1889–1982), arkitekt
 Bo-Ruben Hedwall (född 1938), målare och scenograf
 Emil Hedvall (född 1983), fotbollsmålvakt
 Erik Hedvall (1896–1970), lungläkare, professor
 Frithiof Hedvall )1894–1957), skådespelare, regissör, författare och turnéledare
 Gustaf Fredrik Hedvall (1844–1919), tidningsman
 Julius Hedvall (1886–1968), stationskarl, byråföreståndare och politiker
 Karl Hedvall (1873–1918), filosof
 Kjell Hedvall (född 1952), kommunalråd i Liköping, socialdemokrat
 Lennart Hedwall (född 1932), tonsättare, dirigent och musikvetare
 Yngve Hedvall (1887–1946), redaktör och deckarförfattare
 Åke Hedvall (1910–1969), diskuskastare

Källor

Svenska efternamn